Krukow (Lauenburg)
 Krukow (Kuckssee), een Ortsteil van de gemeente Kuckssee in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren